William Allem hace referencia a varios artículos:

Personas
 William Allen (cardenal), cardenal católico inglés.
 William Allen (farmacéutico), filántropo antiesclavista británico.
 William Allen (gobernador), político, gobernador del estado de Ohio.
 William Allen Harper, testigo del asesinato de John F. Kennedy.

Ficción
 Personaje del cómic Carroña.